Moss kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Edward Moss
 Marion Beatrice Moss

Robotskapade auktorsförkortningar